Philippe Chaix peut désigner :
 Philippe Chaix, cofondateur avec Jean-Paul Morel de l'Atelier d'architecture Chaix & Morel et associés (1983) ;
 Philippe Chaix, administrateur, directeur de l'EPAD et de l'EPASA entre 2008 et 2013.